Genova
 Palazzo Spinola di Pellicceria
 Galleria nazionale di palazzo Spinola
 Palazzo Lercari-Spinola
 Palazzo Nicolò Spinola di Luccoli
 Palazzo Nicolò Spinola di San Luca
 Palazzo Giorgio Spinola 
 Palazzo Angelo Giovanni Spinola
 Palazzo Doria o palazzo Gio Battista Spinola o palazzo Andrea e Gio Batta Spinola – palazzo di Genova
 Palazzo Pantaleo Spinola

Altri
 Palazzo Spinola a Milano, ora sede della Società del Giardino
 Palazzo Spinola a Campo Ligure (GE)
 Palazzo Spinola a Pietrabissara di Isola del Cantone (GE)
 Palazzo Spinola a Rocchetta Ligure (AL)
 Palazzo Spinola a La Valletta, Malta
 Palazzo Spinola a San Giuliano, Malta
 Palazzo Cavina di Faenza (RA)

Pagine correlate

 Palazzo Spinola di Luccoli